Csehország
 Bernov, Nejdek településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Bernov, Krajková településrésze a Sokolovi járásban
 Zákoutí (korábban Bernov), Blatno településrésze a Chomutovi járásban
 Németország
 Bärnau (csehül Bernov), település Bajorországban a Tirschenreuth járásban